Oreovac est un toponyme qui peut désigner :
Oreovac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Bela Palanka, district de Pirot ;
Oreovac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Pantelej, district de Nišava.